Les Masters de snooker 1988 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
Steve Davis s'impose en finale aux dépens de son compatriote Mike Hallett sur le score de 9 manches à 0.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1988
Snooker en 1988
Sport en janvier 1988
1988